Zygmunt Myszkowski (zm. 1577) – starosta oświęcimsko-zatorski, burgrabia krakowski
  Zygmunt Myszkowski (zm. 1615) – marszałek wielki koronny